Сиануквиль:

 Сиануквиль — город-провинция в Камбодже.
 Сиануквиль — международный аэропорт в Камбодже.